Овај чланак садржи податке о наступима фудбалског клуба Хартс у европским такмичењима.

Резултати по сезонама 

Укупни УЕФА коефицијент: 62.5

Извори 

Европа
Хартс